Abadía puede referirse a:
 Una abadía; monasterio o convento católico regido por un abad o una abadesa.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes divisiones administrativas:
 Abadía, municipio de la provincia de Cáceres, en Extremadura (España).
 Abadia dos Dourados, municipio del Estado de Minas Gerais (Brasil).
 Abadia de Goiás, municipio del Estado de Goiás (Brasil).
 Sitio d'Abadia, municipio del Estado de Goiás (Brasil).

Además, puede hacer referencia a:
 Abadía, derecho que en Galicia y otras partes de España tenían los curas párrocos de percibir, a la muerte de sus feligreses, cierto tributo de los bienes muebles o semovientes que estos dejaban.
 La abadía del crimen, videojuego de 1987, basado en la novela El nombre de la rosa, de Umberto Eco.